Венжер — фамилия.
 Венжер, Анна Арнольдовна (более известна под фамилией Антоновская; 1885/1886—1967) — русская советская писательница, поэтесса, сценарист, литературный критик и публицист. 
 Венжер, Владимир Григорьевич (1899—1990) — советский экономист-аграрник.
 Венжер, Ирина Владимировна (1903—1973) — советский режиссёр документального кино, лауреат Сталинской премии второй степени.
 Венжер, Наталия Яковлевна (1932—2021) — геолог, киновед, автор идеи и одна из создателей проекта «Аниматор.ру».